Цебуля () — фамилия польского происхождения. Известные носители:
 Цебуля, Гжегож (род. 1981) — польский диджей и музыкальный продюсер.
 Цебуля, Иосиф (1902—1941) — польский священник, казнённый в концлагере Маутхаузен, блаженный Римско-католической Церкви.

См. также 
 Цибуля